Yeranos Lerrnagagat' (armeniska: Yeranos Lerrnagagat’) är ett berg i Armenien. Det ligger i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Yeranos Lerrnagagat' är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Yeranos Lerrnagagat' är huvudsakligen kuperad. Den högsta punkten i närheten är Gora Yerakatar,  meter över havet,  kilometer öster om Yeranos Lerrnagagat'. Runt Yeranos Lerrnagagat' är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Jerevan,  kilometer nordväst om Yeranos Lerrnagagat'.

Trakten runt Yeranos Lerrnagagat' består i huvudsak av gräsmarker.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Armenien
Berg i Armenien 1000 meter över havet eller högre